Суперлига 2017/2018 — 16-й розыгрыш мужской Суперлиги, 2-го по значимости дивизиона чемпионата России среди мужских профессиональных баскетбольных команд, проводимый под эгидой РФБ. В нём принимают участие 28 команд, которые разделены на 2 дивизиона.

1 дивизион 
В регулярном чемпионате Первого дивизиона команды играют по круговой системе в три круга спаренными выездами. По итогам регулярного чемпионата команды, занявшие 1-8 места, квалифицируются в плей-офф.

Участники

Регулярный сезон

 
 

 

Источник: РФБ

Плей-офф

Итоговое положение команд

Награды

Самый ценный игрок   
 Виктор Заряжко (Спартак-Приморье)

Символическая пятёрка

2 дивизион 
На первом этапе команды делятся на 2 группы (А и Б) по спортивно территориальному принципу (по 7 команд в каждой группе) и играют по круговой системе в четыре круга. Команды, занявшие в группах на первом этапе 1-4 места, квалифицируются во второй этап и образуют общую группу (В) из 8 команд. Команды, занявшие в группах на первом этапе 5-7 места, квалифицируются во второй этап и образуют общую группу (Г) из 6 команд.

На втором этапе в группе В первые четыре команды группы А играют с первой четверкой группы Б, при этом результаты матчей с командами своей подгруппы
на первом этапе учитываются во втором этапе.

На втором этапе в группе Г 5-7 команды группы А играет с 5-7 командами группы Б, при этом результаты матчей с командами своей подгруппы на первом
этапе учитываются во втором этапе.

Победитель Суперлиги–Второй дивизион получает право на участие в Суперлиге–Первый дивизион следующего сезона.

Участники

Первый этап

Группа А

Source: РФБ

Группа Б

Source: РФБ

Второй этап

Группа В

Source: РФБ

Группа Г

Source: РФБ

Итоговое положение команд

Награды

Самый ценный игрок   
 Илья Александров (Буревестник (Ярославль))

Символическая пятёрка

Ссылки 
 Официальный сайт Российской федерации баскетбола

Примечания 

Чемпионат России по баскетболу
2017 год в баскетболе
2018 год в баскетболе